Lorica is een Latijns woord dat letterlijk lichaamspantser betekent en kan verwijzen naar:

 Diverse types Romeinse lichaamspantsers:
Lorica musculata, een kuras
Lorica hamata, een maliënkolder
Lorica squamata, een schubbenpantser
Lorica plumata, een schubbenpantser met veervormige schubben
Lorica segmentata, een borstharnas van stroken metaal
Loriga, een plaats in Portugal die door de Romeinen Lorica werd genoemd
Santa Cruz de Lorica, een plaats in Colombia
Lorica (keverslak), een geslacht van keverslakken
Lorica (geslacht), een vlindergeslacht